Madang peut désigner :

 Province de Madang, une division administrative de Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 Madang (ville), une ville de Papouasie-Nouvelle-Guinée, capitale de la province de Madang ;
 , un village du Myanmar ;
 Les langues madang, une branche de la famille des langues de Trans-Nouvelle Guinée.